Sessa peut faire référence à :

Toponyme 
 Sessa, une commune suisse du canton du Tessin
 Sessa Aurunca, une commune italienne de Campanie
 Sessa Cilento, une commune italienne de Campanie

Patronyme 
 Ashley Sessa (née en 2004), joueuse américaine de hockey sur gazon
 Gerardo da Sessa (mort en 1211 à Milan), un cardinal italien 
 Claudia Sessa (morte vers 1617), compositrice 
 Mario Sessa (né en 1955), un journaliste suisse 
 Frédéric Sessa (né en 1985), un apnéiste français

Homonymie de patronyme